Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 2020 in der Schwergewichtsklasse über 78 kg der Frauen wurde am 30. Juli 2021 im Nippon Budōkan ausgetragen.

Titelträgerinnen

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde 

* Maria Suelen Altheman erschien nicht auf der Matte.

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 Judo auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Schwergewicht Frauen